Osoby o tym nazwisku:
 Nina Sazonowa – radziecka aktorka filmowa
 Tatjana Sazonowa – radziecka montażystka i animatorka
Zobacz też: Sazonow